Popken ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Popken (1905–1970), niederländischer Mathematiker
 Minna Popken (geb. Minna Engelbrecht; 1866–1939), Ärztin

Siehe auch:
 Ulla Popken, Ulla Popken GmbH, internationales Modeunternehmen aus Rastede